MC eller Mc kan syfta på:

 mc eller MC – ett fordon på två eller tre hjul, se motorcykel
 MC-ambulans – en tung motorcykel för ambulanssjuksköterska i storstadsmiljö
 MC Collection museum – museum i Sollentuna
 Mc-bil –  trehjuliga och mycket små fyrhjuliga bilar
 MC – talet 1100 med romerska siffror
 MC – från engelska master of ceremonies en talare som presenterar något för en publik, se Konferencier
 MC (hiphop) – ett vanligt förekommande begrepp inom hiphopkulturen
 MC – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Monaco
 .mc – nationell toppdomän för Monaco
 MC – en mjölkandelsförening, se Mjölkcentralen
 MC –  ett begrepp i astrologi, se Medium coeli
 MC – aktiesymbol för McDonald’s
 MC - en vanlig förkortning för spelet Minecraft